Mooney steht für:

 Mooney, US-amerikanischer Flugzeughersteller

Mooney ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Mooney (* 1971), US-amerikanischer Politiker
 Art Mooney (1911–1993), US-amerikanischer Sänger und Bandleader
 Beth Mooney (Bethany Louise Mooney; * 1994), australische Cricketspielerin
 Beth E. Mooney (Beth Elaine Mooney; * 1955), US-amerikanische Bankmanagerin
 Blanca Mooney (1940–1991), argentinische Tangosängerin
 Brooke Mooney (* 1996), US-amerikanische Ruderin
 Charles Mooney (* 1951), US-amerikanischer Boxer
 Charles A. Mooney (1879–1931), US-amerikanischer Politiker

 Darnell Mooney (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Debra Mooney (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin

 Harold A. Mooney (* 1932), US-amerikanischer Ökologe
 Hilary Mooney (* 1962), irische Theologin
 James Mooney (1861–1921), US-amerikanischer Anthropologe

 Joe Mooney (1911–1975), US-amerikanischer Pianist, Arrangeur, Akkordeonspieler und Sänger
 John J. Mooney (1930–2020), US-amerikanischer Chemieingenieur und Erfinder
 Malcolm Mooney, US-amerikanischer Musiker und bildender Künstler
 Michael Mooney (1930–1985), US-amerikanischer Segler und Schriftsteller
 Nate Mooney (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Pat Mooney (* 1947), kanadischer Entwicklungshelfer und Technikkritiker

 Ralph Mooney (1928–2011), US-amerikanischer Gitarrist
 Rose Mooney (um 1740–nach 1798), irische Harfenistin
 Rose Mooney-Slater (1902–1981), US-amerikanische Physikerin und Hochschullehrerin 
 Stella Mooney (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Thomas Mooney (1882–1942), US-amerikanischer Arbeiteraktivist
 Tim Mooney (1958–2012), US-amerikanischer Schlagzeuger
 William C. Mooney (1855–1918), US-amerikanischer Politiker

Mooney ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Mooney Creek, Siedlung in Kansas, Vereinigte Staaten
 Mooney Falls, Wasserfall im Grand Canyon, Vereinigte Staaten
 Mooney Mooney, Siedlung in New South Wales, Australien
 Mount Mooney, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mooney Township
 Viskosimeter #Mooney-Viskosität bei Kautschuk
 Moonie
 Money